Bakerilymnaea bulimoides är en snäckart. Bakerilymnaea bulimoides ingår i släktet Bakerilymnaea och familjen dammsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dammsnäckor
bulimoides